Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Latos – polski artysta rzeźbiarz
 Barbara Latos – polska lekkoatletka
 Edward Latos – polski lekarz pediatra
 Tomasz Latos – polski polityk i lekarz